Fronte repubblicano può riferirsi a vari movimenti politici.

 Fronte Repubblicano – termine con cui si designa a volte l'alleanza a favore della repubblica nella Guerra civile spagnola del 1936-1939. 

Fronte Repubblicano –  coalizione elettorale di centro-sinistra francese nata nel 1956.

 Fronte Repubblicano –  nome assunto dal Fronte Rhodesiano a partire dal 1981.